
Termin -{KD}- ima više značenja.

 Konstanta disocijacije, Kd
 Jedinica atomske mase, kilo Dalton, kD